Села:
 Рожична — Вінницька область, Оратівський район
 Рожична — Хмельницька область, Шепетівський район